Parchomenko (kyrillisch Пархоменко) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Jakowlewitsch Parchomenko (1886–1921), russischer bzw. ukrainischer Revolutionär und Kommandeur innerhalb der Roten Armee
 Olha Parchomenko (1928–2011), ukrainische Violinistin und Pädagogin
 Pawel Pawlowitsch Parchomenko (1923–2020), russisch-sowjetischer Ingenieur
 Praskowja Georgijewna Parchomenko (1887–1970), ukrainisch-sowjetische Astronomin
 Swetlana Germanowna Parchomenko (* 1962), russische Tennisspielerin
 Wiktor Alexandrowitsch Parchomenko (1905–1997), russischer Vize-Admiral
 Wolodymyr Parchomenko (1880–1942), ukrainischer Historiker und Hochschullehrer

Parchomenko steht auch für:
 Makariw Jar, Dorf in der Ostukraine (hieß bis 2016 Parchomenko)
 (1857) Parchomenko, Asteroid des Hauptgürtels